Ruà ima više značenja:
 Ruà, Cuneo
 Ruà, Torino